The Flat – film muto del 1921 diretto da Fred Paul
The Flat – film muto del 2011 diretto da Arnon Goldfinger

Pagine correlate 
 The Flats
 Flat